Ovidius, een Romeins dichter
Ovid (Colorado)
Ovid (Michigan)
Ovid (New York)